

Geografia
 Celon – comune francese situato nel dipartimento dell'Indre

Persone
 Claudio Celon – velista italiano
 Mario Celon – velista italiano
 Nicola Celon – velista italiano

Altro
 Celon – cognome italiano
 Celon – fiume di Arda, l'universo immaginario creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien